Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2018/19) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 1 września 2018 roku, z zachowaniem następujących reguł:

 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 1 lutego 2019 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1997 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A 

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

Trener:  Lucien Favre (ur. 2 listopada 1957)

Trener:  Leonardo Jardim (ur. 1 sierpnia 1974) – zwolniony po 1 kolejce Thierry Henry (ur. 17 sierpnia 1977) – zatrudniony przed 2 kolejką

Trener:  Ivan Leko (ur. 7 lutego 1978)

Grupa B 

Trener:  Ernesto Valverde (ur. 9 lutego 1964)

Trener:  Mauricio Pochettino (ur. 2 marca 1972)

Trener:  Mark van Bommel (ur. 22 kwietnia 1977)

Trener:  Luciano Spalletti (ur. 7 marca 1959)

Grupa C 

Trener:  Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973)

Trener:  Carlo Ancelotti (ur. 10 czerwca 1959)

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)

Trener:  Vladan Milojević (ur. 9 marca 1970)

Grupa D 

Trener:  Jurij Siomin (ur. 11 maja 1947)

Trener:  Sérgio Conceição (ur. 15 listopada 1974)

Trener:  Domenico Tedesco (ur. 12 września 1985)

Trener:  Fatih Terim (ur. 4 września 1953)

Grupa E 

Trener:  Niko Kovač (ur. 15 października 1971)

 

Trener:  Rui Vitória (ur. 16 kwietnia 1970)

 

Trener:  Erik ten Hag (ur. 2 lutego 1970)

 

Trener:  Marinos Uzunidis (ur. 10 października 1968)

Grupa F 

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)

Trener:  Paulo Fonseca (ur. 5 marca 1973)

Trener:  Bruno Génésio (ur. 1 września 1966)

Trener:  Julian Nagelsmann (ur. 23 lipca 1987)

Grupa G 

Trener:  Julen Lopetegui (ur. 28 sierpnia 1966) – zwolniony po 3 kolejce Santiago Solari (ur. 7 października 1976) – zatrudniony przed 4 kolejką

 

Trener:  Eusebio Di Francesco (ur. 8 września 1969)

Trener:  Wiktar Hanczarenka (ur. 10 czerwca 1977)

Trener:  Pavel Vrba (ur. 6 grudnia 1963)

Grupa H 
 

Trener:  Massimiliano Allegri (ur. 11 sierpnia 1967)

 

Trener:  José Mourinho (ur. 26 stycznia 1963) – zwolniony po fazie grupowej Ole Gunnar Solskjær (ur. 26 lutego 1973) – zatrudniony przed fazą pucharową

 

Trener:  Marcelino García Toral (ur. 14 sierpnia 1965)

 

Trener:  Gerardo Seoane (ur. 30 października 1978)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2018/2019)